Villafranca de Ebro kan syfta på:

Spanien 

 Villafranca de Ebro (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Villafranca de Ebro (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza,